Agricola est un patronyme latin qui a été francisé en .

Saints chrétiens

Personnalité désignée par ce nom 
 Agricola, préfet du prétoire des Gaules et consul

Patronyme 

 Alexandre Agricola (?1446-1506), compositeur franco-flamand ;
 Christoph Ludwig Agricola (1667-1719), peintre allemand ;
 Julius Agricola, général romain du  ;
 Georg Ludwig Agricola (1643-1676), compositeur allemand ;
 Georgius Agricola (1494-1555), père de la minéralogie moderne ;
 Ignace Agricola (1661-1729), prêtre jésuite allemand, historien ;
 Ilka Agricola (née en 1973), mathématicienne allemande ;
 Johann Friedrich Agricola (1720-1774), compositeur, organiste, chef d'orchestre et musicographe allemand ;
 Johann Paul Agricola (1638/39-1697), organiste et compositeur allemand ;
 Johannes Agricola (1492-1566), coopérateur de Luther ;
 Magnus Agricola (vers 1556, 1605), ordinaire luthérien et théologien ;
 Martin Agricola (1486-1556), compositeur, pédagogue et théoricien de la musique ;
 Mikael Agricola (1510-1557), fondateur du finnois écrit ;
 Pierre Agricola (1525-1585), humaniste et homme d'État allemand ;
 Rudolph Agricola (1443-1485), philosophe néerlandais ;
 Wolfgang Christoph Agricola (1600/10-v. 1659), organiste et compositeur allemand.

Toponyme 

 Agricola, village du Guyana.

Autres 
 Agricola, un nom souvent utilisé pour traduire en latin les noms germaniques tels que , , Schnitter, , Huusman, Huysman, Huysmein
 Agricola, un jeu de société de stratégie et de gestion créé par Uwe Rosenberg en 2007 et édité par Lookout Games

Homonymie de patronyme